Kronsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Kronsteiner (1914–1994), österreichischer Komponist
 Josef Kronsteiner (1910–1988), österreichischer Komponist
 Leopold Kronsteiner († 2014), österreichischer Politiker
 Otto Kronsteiner (* 1938), österreichischer Slawist, Sprachwissenschaftler, Namenforscher und Historiker
 Rudi Kronsteiner, österreichischer Reiningreiter
 Simon Kronsteiner (* 1999), österreichischer Fußballspieler